El término economía puede referirse a una a:

Actividad humana 
 la economía como actividad humana, que consiste en producir, distribuir, intercambiar y consumir productos y servicios;
 la economía agrícola;
 la economía ecológica;
 la economía doméstica;
 la economía de escala;
 la economía de la salud;
 la economía solidaria;
 la economía sumergida;
 la economía de subsistencia;
 la economía real;
 la economía informal o economía irregular;
 la economía del bien común;
 la nueva economía.

Estado de una economía 
 la economía abierta;
 la economía centralizada;
 la economía circular;
 la libre economía;
 la economía anarquista;
 la economía de mercado;
 la economía marxista;
 la economía mixta;
 la economía participativa;
 la economía de penuria o economía de escasez;
 la economía planificada;
 la economía del conocimiento;
 la economía social;
 la economía social de mercado;
 la economía de mercado socialista;
 la economía de transición;
 la economía sostenible.

Ciencia social 
 la ciencia económica, disciplina académica que estudia la economía como una actividad humana.

Ramas de la economía como disciplina 
 la economía pública;
 la economía del bienestar;
 la economía del desarrollo;
 la economía monetaria;
 la economía laboral;
 la economía de la educación;
 la economía de la información;
 la economía internacional;
 la economía política internacional;
 la economía urbana.

Aproximaciones a la economía como disciplina 
 la economía clásica;
 la economía conductual;
 la economía experimental;
 la economía heterodoxa;
 la economía matemática;
 la economía moral;
 la economía neoclásica;
 la economía ortodoxa;
 la economía positiva;
 la economía política;
 la filosofía de la economía.

Otros usos 
 «Es la economía, estúpido»